Russel Russ Moyer, född 9 augusti 1982 i North Bay, Ontario är en kanadensisk ishockeyspelare som spelar för IK Oskarshamn.

Moyer inledde sin juniorkarriär i OHL-laget Ottawa 67's säsongen 1999/2000, med vilka han blev OHL-mästare den efterföljande säsongen. Under 2003 inledde Moyer studier på Acadia University och spelade även för deras universitetslag. Efter studierna skrev Moyer på för IHL-laget Muskegon Lumberjacks och blev även uppkallad i Grand Rapids Griffins i AHL för två matcher. 

Efter en säsong i CHL-laget Odessa Jackalopes, där han hamnade på en delad tredjeplats i poängligan för backar, flyttade Moyer till Europa och danska AaB. Under båda säsongerna i Superisligaen hamnade Moyer på topplaceringar i poängligan för backar. Inför säsongen 2011/2012 skrev Moyer på för svenska IF Björklöven där han under sin första säsong blev framröstad till årets spelare. 

Moyer förlängde sitt kontrakt med Björklöven med ett år inför säsongen 2012/2013 och var med när laget avancerade till Hockeyallsvenskan. Inför säsongen 2013/2014 skrev Moyer på ett ettårskonrakt med IK Oskarshamn.

Referenser

Externa länkar 
 

Kanadensiska ishockeyspelare
Födda 1982
Spelare i Grand Rapids Griffins (2001–)
Spelare i IF Björklöven
Spelare i IK Oskarshamn
Män
Levande personer
Idrottare från Ontario
Personer från North Bay